Тамара Иннокентьевна Жарка́я (8 июля 1959 — 8 марта 1988, Вещёво, Ленинградская область) — бортпроводница «Аэрофлота», убитая террористами во время захвата и попытки угона пассажирского самолёта. За мужество и отвагу Тамара Жарка́я награждена боевым орденом Красного Знамени (посмертно).

Биография 
Жила в Иркутске. С 1984 года работала бортпроводницей в Иркутском объединённом авиаотряде Восточно-Сибирского управления гражданской авиации. Незадолго до гибели была назначена начальником службы бортпроводников Иркутского объединённого авиаотряда Восточно-Сибирского управления гражданской авиации. 

8 марта 1988 года во время захвата и попытки угона пассажирского самолёта Ту-154 террористами, требовавшими взять курс на Лондон, пыталась их успокоить, объясняя, что самолёт делает манёвр перед посадкой в финском городе Котка (в действительности самолёт направлялся на военный аэродром Вещёво), старалась убедить террористов Овечкиных не убивать пассажиров. По версии журналистки И. Алексеевой, была подругой Василия Овечкина и специально полетела не в свою смену.

Перед началом штурма самолёта сотрудниками милиции была убита Дмитрием Овечкиным. После начала штурма самолёта сотрудниками милиции террорист застрелился.

Похоронена в Иркутске на . Посмертно награждена орденом Красного Знамени.

Память 
 8 июля 1989 года в Иркутске установлен памятник Тамаре Жаркой.
 Именем Т. Жаркой названа улица в Иркутске.
 Тамара Жаркая стала прототипом стюардессы в кинофильме «Мама», которую сыграла актриса Наталья Солдатова.

Примечания

Литература 
 Дулов А. В. Могила Тамары Жаркой // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 86—88, 114. — 448 с. — 5000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2

Ссылки 
 Террористы, вылетевшие из Иркутска (часть 1).
 Волки в облике Овечкиных 

Стюарды и стюардессы Аэрофлота
Жертвы терактов в СССР
Семья Овечкиных